Dorothea af Danmark kan henvise til:

 Dorothea af Brandenburg (ca. 1430-1495) - datter af Markgreve Johan af Brandenburg-Kulmbach og gift med kongerne Christoffer 3. af Danmark og Christian 1. af Danmark
 Dorothea af Danmark (1504-1547) - datter af Kong Frederik 1. af Danmark og gift med Hertug Albrecht af Preussen
 Dorothea af Sachsen-Lauenburg (1511-1571) - datter af Hertug Magnus 1. af Sachsen-Lauenburg og gift med Kong Christian 3. af Danmark
 Dorothea af Danmark (1520-1580) - datter af Kong Christian 2. af Danmark og gift med Kurfyrst Frederik 2. af Pfalz
 Dorothea af Danmark (1528-1575) - datter af Kong Frederik 1. af Danmark og gift med Hertug Christoffer af Mecklenburg-Gadebusch
 Dorothea af Danmark (1546-1617) - datter af Kong Christian 3. af Danmark og gift med Hertug Vilhelm den Yngre af Braunschweig-Lüneburg